Костюковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костюковка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Костюковка — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Костюковка — бывший рабочий посёлок, с 2016 года — микрорайон в составе города Гомеля.
 Костюковка — железнодорожная станция Гомельского отделения Белорусской железной дороги, на линии Гомель — Жлобин.
 Костюковка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Костюковка — село в Свободненском районе Амурской области.
 Костюковка — бывшая деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Костюковка — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Костюковка — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Костюковка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Костюковка — село в Тепликском районе Винницкой области.